Алекса́ндр Алекса́ндрович Саве́льев: Савельев, Александр Александрович (1848—1916) — депутат Государственная дума Российской империи I, II и III созывов.
 Савельев, Александр Александрович (род. 1981) — российский и эстонский хоккеист с мячом.